Termenul „Mama” se poate referi la:

 Mamă, părintele biologic sau social de sex feminin
 Mama o poezie scrisă de George Coșbuc.
 Mamă eroină, titlu onorific acordat în regimul comunist unei mame care avea peste 10 copii

Cinematografie
 Mama, coproducție româno-sovieto-franceză din anul 1977
 Mama, coproducție hispano-canadiană din anul 2013

Vezi și 
 Maica Domnului sau Fecioara Maria
 Maica Tereza, călugăriță catolică de origine albaneză
 Smaranda Gheorghiu, Maica Smara
 Maria Domenica Mazzarello, Maica Mazzarello